

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Wętfie – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Lniano
 Wętfie – część wsi Nowy Klincz w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Kościerzyna